Le nom Dreamworks est utilisé pour désigner :
 DreamWorks SKG, une société de production et de distribution américaine, et qui inclut (ou incluait) :
 DreamWorks Animation, une société de production de films ; 
 DreamWorks Records, un studio d'enregistrement ;
 DreamWorks Interactive, un studio de développement de jeux vidéo. Il fut vendu à Electronic Arts en 2000  ;
 Le jeu de cartes à collectionner DreamWorks, opération publicitaire de Carrefour. Ces cartes sont illustrées avec les personnages de films d'animation produits par DreamWorks Animation cité ci-dessus.